Galluskirchen sind benannt nach dem heiligen Gallus (lat. ‚der Kelte‘), einem Wandermönch  und Missionar aus Irland, der um 600 hauptsächlich im Bodenseeraum wirkte. Der Patroziniumstag ist der 16. Oktober.

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Albstadt-Laufen: Galluskirche (evangelisch)
 Bad Überkingen: St.-Gallus-Kirche (evangelisch)
 Bad Wurzach: St. Gallus (Unterschwarzach), katholisch
 Balingen-Frommern: Galluskirche (evangelisch)
 Blumberg-Epfenhofen: St. Gallus (katholisch)
 Brenz an der Brenz: Galluskirche (evangelisch)
 Bühl-Altschweier: St. Gallus, katholisch
 Ebringen: St. Gallus und Otmar (katholisch)
 Efringen-Kirchen: Evangelische Kirche Egringen, dem heiligen Gallus geweihte Kirche von 775
 Eggingen-Obereggingen: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Freudenstadt-Wittlensweiler (evangelisch)
 Galmsbüll: St. Gallus (Neugalmsbüll) (evangelisch)
 Gottmadingen-Bietingen: St. Gallus (katholisch)
 Grünkraut St. Gallus und St. Nikolaus (katholisch)
 Hohberg-Hofweier: St. Gallus (katholisch)
 Hohenfels-Deutwang: Filialkirche St. Gallus (katholisch)
 Hüfingen: Stadtkirche St. Verena und Gallus (katholisch)
 Immendingen-Zimmern: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Kirchzarten: Pfarrkirche St. Gallus, katholisch
 Kißlegg: St. Gallus und Ulrich (katholisch)
 Konstanz: St. Gallus (katholisch)
 Kressbronn am Bodensee-Gattnau: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Ladenburg: St.-Gallus-Kirche, katholisch
 Lenzkirch-Kappel St. Gallus-Kirche (katholisch)
 Leutkirch im Allgäu-Hofs: St. Gallus und St. Magnus (katholisch)
 Leutkirch im Allgäu-Tautenhofen: Galluskapelle Winterberg, ökumenische Autobahnkirche
 Lichtenstein-Honau: Galluskirche (evangelisch)
 Lörrach-Rötteln: Röttler Kirche, (evangelisch); wahrscheinlich dem heiligen Gallus geweihte Kirche von 751
 March-Hugstetten: Evangelische Martin-Lutherkirche, ehemals katholische St. Galluskirche Hugstetten
 Mühlheim an der Donau: St. Gallus (katholisch, Friedhofskapelle)
 Oberharmersbach: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Oberstenfeld: Galluskapelle (evangelisch)
 Radolfzell-Möggingen: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Rheinfelden (Baden)-Eichsel: Pfarrkirche St. Gallus Eichsel, katholisch
 Rheinfelden (Baden)-Warmbach: Pfarrkirche St. Gallus Warmbach, katholisch
 Schömberg-Schörzingen: Dorfkirche St. Gallus (katholisch)
 Sigmaringen-Gutenstein Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Sonnenbühl-Willmandingen: St. Gallus-Kirche (evangelisch)
 Stühlingen-Mauchen: St. Gallus (katholisch)
 Sulz am Neckar-Glatt: Kirche Sankt Gallus (katholisch)
 Teningen-Heimbach: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Tettnang: Pfarrkirche St. Gallus, katholisch
 Treschklingen: St. Gallus (evangelisch)
 Truchtelfingen: St. Gallus (evangelisch)
 Tuttlingen: St. Gallus (katholisch)
 Tübingen-Derendingen St.-Gallus-Kirche (evangelisch)
 Ühlingen-Birkendorf: St.-Gallus-Kapelle in Raßbach (katholisch)
 Veringenstadt-Hermentingen: Kirche St. Gallus (katholisch)
 Villingen-Schwenningen-Tannheim: Kirche St. Gallus (katholisch)
 Villingendorf: St. Gallus (katholisch)
 Wald-Walbertsweiler: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Wangen im Allgäu: St. Martin, St. Gallus und St. Magnus (katholisch)
 Weil am Rhein-Ötlingen: St. Gallus, evangelisch
 Welzheim: St.-Gallus (evangelisch)
 Wiesloch-Baiertal: St. Gallus (katholisch)
 Wurmlingen: St. Gallus (katholisch)
 Wutach-Ewattingen: St. Gallus (katholisch)
 Itzlingen (Gemeinde Bopfingen): St. Gallus (katholisch)

Bayern 
 Augsburg: Galluskirche (katholisch)
 Alzenau-Michelbach: St. Gallus, St. Laurentius und St. Sebastian (katholisch)
 Dietmannsried-Grasgrub: Kapelle St. Gallus (katholisch)
 Fremdingen: Kirche St. Gallus (katholisch)
 Frickenhausen am Main: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Grettstadt-Untereuerheim: Kuratiekirche St. Gallus  (katholisch)
 Gestratz: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Himmelskron-Lanzendorf: Galluskirche Lanzendorf (evangelisch)
 Neusäß-Steppach: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 St. Gallus (Oberscheinfeld)
 Ochsenfurt: St. Gallus bei Ochsenfurt (katholisch)
 Pappenheim: Galluskirche (evangelisch)
  Regensburg, Altstadt: Schwarze Bärenstr. Nr. 2. Ehemaliger Ehrenfelser Hof mit Galluskapelle, heute weltlich genutzt.
 Scheidegg: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Schlüsselfeld-Hohn am Berg: Galluskirche (evangelisch)
 St. Gallus (Untereuerheim)
 Wielenbach-Haunshofen: St. Gallus (katholisch)
 Wörnitz-Erzberg: Pfarrkirche St. Gallus (Erzberg) (evangelisch)
 Zell im Fichtelgebirge: Pfarrkirche St. Gallus (evangelisch)

Hessen 
 Flörsheim am Main: St. Gallus und St. Joseph (katholisch)
 Frankfurt-Gallus: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Groß-Umstadt: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Kaufungen: St.-Gallus-Kirche (evangelisch)
 Otzberg-Lengfeld: St.-Gallus-Kirche (evangelisch)
 Rockenberg: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Rödermark-Urberach: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)

Niedersachsen 
 Bad Salzdetfurth-Detfurth: St. Gallus (katholisch)
 Elze-Esbeck: St. Gallus (evangelisch)
 Lemwerder-Altenesch: St.-Gallus-Kirche (evangelisch)

Nordrhein-Westfalen 
 Bonn-Küdinghoven: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Borchen-Kirchborchen: Kapelle St. Gallus (katholisch)

Rheinland-Pfalz 
 Birkenhördt: Pfarrkirche St. Gallus (katholisch)
 Großfischlingen: St. Gallus (katholisch)
 Ludwigshafen am Rhein-Friesenheim: St. Gallus-Kirche (katholisch)

Sachsen 
 Dippoldiswalde-Sadisdorf: St.-Gallus-Kirche (evangelisch)
 Nieder Seifersdorf: Wehrkirche St. Ursula und St. Gallus (evangelisch)

Schleswig-Holstein 
 Galmsbüll: St. Gallus (evangelisch)

Thüringen 
 Bad Frankenhausen/Kyffhäuser-Udersleben: St. Galli (evangelisch)
 Chursdorf, Saale-Orla-Kreis: Dorfkirche Chursdorf, auch St. Gallus
 Tastungen: St. Gallus (evangelisch)

Historisch 
 Angelbachtal-Eichtersheim: ehemalige Schlosskirche zum Hl. Kreuz und St. Gallus, profaniertes Baudenkmal
 Bad Säckingen: ehemalige St.-Gallus-Kapelle, profaniert
 Fellbach: ehemalige St. Galluskirche, heute evangelische Lutherkirche
 Hannover: Burgkapelle St. Galli in der ehemaligen Burg Lauenrode vor Hannover, abgebrochen
 Hannover: St. Gallenkapelle, abgebrochen
 March-Hugstetten: ehemalige St. Galluskirche, heute evangelische Martin-Luther-Kirche

Liechtenstein 
 Pfarrkirche St. Gallus (Triesen) (katholisch)

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Neusiedl am See

Oberösterreich
 Stadtpfarrkirche Gallneukirchen
 Pfarrkirche Schleißheim
 Pfarrkirche Schörfling

Steiermark
 Pfarrkirche St. Gallen (Steiermark)

Tirol
 Pfarrkirche Weer

Vorarlberg
 Pfarrkirche Bregenz-St. Gallus
 Pfarrkirche St. Gallenkirch

Schweiz 

 Pfarrkirche St. Gallus in Amden, Kanton St. Gallen (katholisch)
 Galluskapelle Arbon, Kanton Thurgau (katholisch)
 Evangelische Kirche Bussnang, Kanton Thurgau
 Reformierte Dorfkirche Egliswil, Kanton Aargau
 Reformierte Kirche Fideris, Kanton Graubünden
 Kirche St. Gallus (Fischenthal) in Fischenthal, Kanton Zürich (katholisch)
 Reformierte Kirche Greifensee, auch St. Gallus-Kapelle, Kanton Zürich
 Kirche St. Gallus in Kaiseraugst, Kanton Aargau (christkatholisch)
 in Kriens, Kanton Luzern (katholisch)
 Kirche Libingen, Kanton St. Gallen (katholisch)
 Kirche St. Gallus, Lichtensteig, Kanton St. Gallen (katholisch)
 Reformierte Kirche Malix, Kanton Graubünden
 Galluskapelle Oberstammheim, Kanton Zürich (reformiert)
 Kirche St. Gallus (Oberuzwil), Kanton St. Gallen (katholisch)
 Reformierte Kirche Portein, Kanton Graubünden
 Stiftskirche, St. Gallen (katholisch; ehemalige Fürstabtei; heute Kathedrale des Bistums St. Gallen)
 Galluskapelle im Klosterviertel, St. Gallen
 Kirche Wassen, Kanton Uri (katholisch)
 Kirche St. Gallus, Zürich-Schwamendingen (katholisch)

Tschechien 
 Galluskirche Prag

Siehe auch 
 Martin-Gallus-Kirche (Magdeburg)

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)